Поляро́ид:
 Поляроид — один из типов оптических линейных поляризаторов.
 «Поляроид» — американская компания, занимающаяся производством фототехники и бытовой электроники.
 «Поляроид» — в XX веке название моментальной фотографии, по продукту компании.

См. также 
 Polaroid (значения)